Jefferson Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jefferson Avenue Historic District (Columbus, Ohio), NRHP-ID 82001459
 Jefferson Avenue Historic District (Ogden, Utah), NRHP-ID 98001214
 Jefferson Avenue Historic District (Janesville, Wisconsin), NRHP-ID 06000300